Il doppio del torneo di tennis Washington Star International 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Lutz e Stan Smith che hanno battuto in finale Brian Gottfried e Raúl Ramírez 7-5, 2-6, 6-1.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Washington Star International 1975